Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Karang Asem (Paliyan), een plaats in het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karang Asem (Ponjong), een plaats in het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karang Asem (Klampis), een plaats in het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Karang Asem (Wonorejo), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Karang Asem (Tungkal Ilir), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Karangasem, doorverwijspagina